Van Goghkerkje (Nuenen), een protestants zaalkerkje te Nuenen
Van Goghkerkje (Zundert), een protestants zaalkerkje te Zundert